14-й Чемпионат Европы по волейболу среди женщин прошёл с 29 сентября по 6 октября 1985 года в пяти городах Нидерландов с участием 12 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 11-й раз в своей истории выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
 Нидерланды — страна-организатор;
 ГДР, СССР, Венгрия, Болгария, ФРГ — по итогам чемпионата Европы 1983 года;
 Франция, Чехословакия, Румыния, Италия, Польша, Греция — по итогам квалификации.

Квалификация

Система проведения чемпионата 
12 команд-участниц чемпионата на предварительном этапе были разбиты на три группы. 6 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Итоговые 7—12-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Бевервейк 

 29 сентября: Чехословакия — Болгария 3:1 (15:13, 15:12, 8:15, 15:7); ГДР — Греция 3:0 (15:4, 15:3, 15:3).
 30 сентября: Чехословакия — Греция 3:0 (15:4, 15:4, 15:2); ГДР — Болгария 3:1 (15:3, 15:17, 15:4, 16:14).
 1 октября: Болгария — Греция 3:0 (15:6, 15:10, 15:2); ГДР — Чехословакия 3:1 (15:11, 15:8, 13:15, 15:11).

Группа В 
Энсхеде 

 29 сентября: СССР — Польша 3:1 (15:1, 15:6, 6:15, 15:9); ФРГ — Франция 3:1 (16:14, 15:8, 13:15, 15:11).
 30 сентября: СССР — ФРГ 3:0 (15:1, 15:6, 15:11); Польша — Франция 3:0 (15:12, 15:13, 15:11).
 1 октября: ФРГ — Польша 3:1 (15:9, 15:9, 3:15, 15:9); СССР — Франция 3:0 (15:6, 15:10, 15:6).

Группа С 
Леуварден 

 29 сентября: Румыния — Нидерланды 3:0 (15:12, 15:10, 15:11); Италия — Венгрия 3:2 (6:15, 15:12, 13:15, 16:14, 16:14).
 30 сентября: Нидерланды — Италия 3:0 (15:11, 15:12, 15:8); Венгрия — Румыния 3:1 (15:13, 7:15, 15:8, 15:8).
 1 октября: Италия — Румыния 3:2 (15:11, 14:16, 11:15, 15:12, 15:11); Нидерланды — Венгрия 3:0 (15:12, 15:9, 15:6).

Классификационный раунд 
Ситтард 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда

 3 октября: Польша — Греция 3:0 (15:5, 15:7, 15:7); Венгрия — Болгария 3:2 (15:11, 12:15, 15:10, 10:15, 15:13); Франция — Румыния 3:2 (15:11, 10:15, 15:2, 13:15, 15:7).
 4 октября: Венгрия — Греция 3:0 (15:8, 15:9, 15:3); Франция — Болгария 3:1 (17:15, 3:15, 15:8, 15:7); Польша — Румыния 3:0 (15:4, 15:6, 15:3).
 5 октября: Франция — Венгрия 3:0 (15:7, 15:6, 15:6); Румыния — Греция 3:0 (15:1, 15:6, 15:2); Польша — Болгария 3:0 (15:10, 15:12, 16:14).
 6 октября: Франция — Греция 3:0 (15:8, 15:7, 15:0); Болгария — Румыния 3:1 (15:8, 13:15, 15:5, 15:3); Венгрия — Польша 3:0 (15:13, 15:8, 15:8).

Финальный этап 
Арнем 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

 3 октября: ГДР — Италия 3:0 (16:14, 15:11, 15:3); Чехословакия — ФРГ 3:2 (11:15, 16:14, 15:10, 2:15, 15:10); СССР — Нидерланды 3:2 (13:15, 9:15, 15:6, 15:9, 15:6).
 4 октября: ГДР — ФРГ 3:1 (15:4, 13:15, 15:3, 15:9); СССР — Италия 3:0 (15:9, 15:9, 15:6); Нидерланды — Чехословакия 3:0 (15:11, 15:9, 15:11).
 5 октября: Италия — ФРГ 3:1 (15:12, 6:15, 15:11, 15:10); СССР — Чехословакия 3:0 (15:9, 15:7, 15:8); ГДР — Нидерланды 3:0 (15:7, 15:4, 15:8).
 6 октября: Чехословакия — Италия 3:1 (15:7, 15:9, 11:15, 15:8); Нидерланды — ФРГ 3:1 (15:11, 13:15, 16:14, 15:13); СССР — ГДР 3:0 (15:11, 15:10, 15:8).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Елена Волкова, Светлана Сафронова, Валентина Огиенко, Елена Чебукина, Диана Качалова, Марина Кумыш, Татьяна Сидоренко, Ольга Кривошеева, Ирина Горбатюк, Юлия Салцевич, Елена Кундалева, Светлана Шахова. Главный тренер — Владимир Паткин.

 : Ариане Радфан, Хайке Леман, Майке Арльт, Моника Бой, Грит Йенсен, Дорте Штюдеман, Рамона Ландграф, Мартина Шварц, Уте Ольденбург, Хайке Йенсен, Катлин Бонат, Петра Зендель. Главный тренер — Вольфганг Кюллмер.

 : Янтьен Берг, Агнес Брюннинкхёйс, Мартье де Врис, Мариан Хаген, Бианка Хойманс, Каролин Кёлен, Ирене Клюндер, Ингрид Пирсма, Эльс Тюйнман, Петра ван дер Линде, Эллен ван Эйк, Хелена ван Эйкерен. Главный тренер — Петер Мёрфи.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Ингрид Пирсма

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.
 

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
1985 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Нидерландах
Сентябрь 1985 года
Октябрь 1985 года
Чемпионаты Европы в 1985 году
Спорт в Нидерландах в 1985 году
Международные соревнования по волейболу в Нидерландах